Wise (Virginia), plaats in de Verenigde Staten
 Wise (naam), achternaam
 Wide-field Infrared Survey Explorer, ruimtetelescoop
 Wise (bibliotheeksysteem)
 World Information Service on Energy, antikernenergieorganisatie
 World Innovation Summit for Education, internationaal onderwijsforum in Doha (Qatar)